Планте́йшен (, ) — город в округе Брауард, штат Флорида, США. Официальное прозвище — «Трава зеленее», город несколько раз получал национальные награды, связанные с красотой деревьев, растущих в нём. В Плантейшене расположена штаб-квартира компании DHL-Америка<ref>DHL Express Head Office: United States на сайте dhl-usa.com</ref>.

 География 
Плантейшен входит в состав , со всех сторон окружён другими городами: Санрайз с севера,  с северо-востока, Булевард-Гарденс с востока, Бродвью-Парк с юго-востока, Дейви с юга и  с запада. Площадь города составляет 56,8 км², из которых 0,5 км² (0,87 %) занимают открытые водные пространства. Расстояние до океана — около 11 километров от восточных границ города. Плантейшен — очень равнинный город: несмотря на значительную площадь, его высота над уровнем моря везде составляет 1—2 метра.

 История 
В 1941 году некий Фредерик Питерс приобрёл участок земли площадью без малого 40,5 км² на месте будущего города за 2500 долларов. В 1947 году все дома, построенные к тому времени, были уничтожены двумя ураганами и последующим наводнением, тем не менее уже в следующем году поселение насчитывало 12 домов и 36 жителей, а в 1949 году — 40 домов. В 1953 году был избран первый мэр, так как 30 апреля поселение было инкорпорировано и получило статус города. В 1955 году было образовано полицейское отделение Плантейшена. В 1957 году в городе заработал первый завод и было образовано собственное пожарное подразделение. В 1959 году открыла свои двери первая, начальная, школа города. В 1961 году заработала первая библиотека, с 1963 года в городе работает . В 1969 году в городе открыла свой завод компания Motorola, а в 1975 году своё представительство здесь открыла компания American Express. В 1978 году в Плантейшене открылся первый торговый центр —  площадью 1 миллион квадратных футов (ок. 93 000 м²). В 1980 году открылся Исторический музей Плантейшена (см. фото в карточке). В 1996 году через город был пронесён олимпийский огонь грядущих Игр.

В 2005 году городу был нанесён серьёзный урон ураганом Вильма. В 2008 году Плантейшен был признан одним из «100 населённых пунктов США, наиболее подходящих для молодёжи» по версии фонда .

В Плантейшен проходили съёмки фильмов «Гольф-клуб» () и «Все без ума от Мэри» ().

 Демография 
По переписи населения 2000 года в Плантейшене проживали 82 934 человека, средний размер семьи был 3,02 человека. 23,1 % населения города были младше 18 лет, 7,1 % от 18 до 24 лет, 32 % от 25 до 44 лет, 24,7 % от 45 до 64 лет и 13,1 % старше 64 лет. Средний возраст жителя Плантейшена составлял 38 лет. На каждые 100 женщин приходилось 90,6 мужчин, причём на каждые 100 совершеннолетних женщин приходилось 86,2 мужчин сопоставимого возраста. 78,01 % жителей в качестве домашнего языка общения использовали английский, 13 % — испанский, а замкнул тройку лидеров гаитянский креольский язык, на котором говорили 2,24 % населения Плантейшена.

 Спорт 
В городе расположен комплекс Frank Veltri Tennis Center At Plantation Central Park, регулярно принимающий профессиональные соревнования под эгидой USTA. С 2011 года здесь также проходят соревнования среди старших возрастов крупного юниорского чемпионата Orange Bowl.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт города
 Плантейшен на сайте citytowninfo.com

Города Флориды
Города округа Брауард